Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1977.

Setzliste

Qualifikation 
Es konnten sich aus der Qualifikation mindestens die beiden Tschechoslowakinnen Hana Mandliková und Lea Plchová für das Hauptturnier qualifizieren. Auch die Französin Nathalie Fuchs kam vermutlich als Qualifikantin oder als Lucky Loserin in das Hauptfeld.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 9. bis 16. Mai 1977, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 31. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1977)

Weblinks 
 Ergebnisse auf tennisforum.com

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1977